Il doppio del torneo di tennis Challenger of Dallas 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Todd Perry che hanno battuto in finale Rik De Voest e Eric Taino 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Chris Haggard (primo turno)
 Jordan Kerr /  Todd Perry (Campioni)

 Rick Leach /  Graydon Oliver (quarti di finale)
 Diego Ayala /  Devin Bowen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2004